Velika nagrada Avstrije 1980 je bila deseta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1980. Odvijala se je 17. avgusta 1980.

Dirka 

|-
! 1
| 15
|  Jean-Pierre Jabouille
| Renault
| 54
| 1:26:15,73
| 2
| 9
|-
! 2
| 27
|  Alan Jones
| Williams-Ford
| 54
| + 0,82 s
| 3
| 6
|-
! 3
| 28
|  Carlos Reutemann
| Williams-Ford
| 54
| + 19,36 s
| 4
| 4
|-
! 4
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Ford
| 54
| + 42,02 s
| 5
| 3
|-
! 5
| 5
|  Nelson Piquet
| Brabham-Ford
| 54
| + 1:02,81
| 7
| 2
|-
! 6
| 12
|  Elio de Angelis
| Lotus-Ford
| 54
| + 1:02,81
| 9
| 1
|-
! 7
| 8
|  Alain Prost
| McLaren-Ford
| 54
| + 1:33,41
| 12
|  
|-
! 8
| 2
|  Gilles Villeneuve
| Ferrari
| 53
| +1 krog
| 15
|  
|-
! 9
| 16
|  René Arnoux
| Renault
| 53
| +1 krog
| 1
|  
|-
! 10
| 6
|  Hector Rebaque
| Brabham-Ford
| 53
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 11
| 20
|  Emerson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
| 53
| +1 krog
| 23
|  
|-
! 12
| 9
|  Marc Surer
| ATS-Ford
| 53
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 13
| 1
|  Jody Scheckter
| Ferrari
| 53
| +1 krog
| 22
|  
|-
! 14
| 29
|  Riccardo Patrese
| Arrows-Ford
| 53
| +1 krog
| 18
|  
|-
! 15
| 50
|  Rupert Keegan
| Williams-Ford
| 52
| +2 kroga
| 20
|  
|-
! 16
| 21
|  Keke Rosberg
| Fittipaldi-Ford
| 52
| +2 kroga
| 11
|  
|-
! Ods
| 43
|  Nigel Mansell
| Lotus-Ford
| 40
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 7
|  John Watson
| McLaren-Ford
| 34
| Motor
| 21
|  
|-
! Ods
| 23
|  Bruno Giacomelli
| Alfa Romeo
| 28
| Kolo
| 8
|  
|-
! Ods
| 25
|  Didier Pironi
| Ligier-Ford
| 25
| Obnašanje
| 13
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jean-Pierre Jarier
| Tyrrell-Ford
| 25
| El. sistem
| 6
|  
|-
! Ods
| 31
|  Eddie Cheever
| Osella-Ford
| 23
| Obesa
| 19
|  
|-
! Ods
| 4
|  Derek Daly
| Tyrrell-Ford
| 12
| Zavore
| 10
|  
|-
! Ods
| 11
|  Mario Andretti
| Lotus-Ford
| 6
| Motor
| 17
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Jan Lammers
| Ensign-Ford
|  
|  
|  
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Jochen Mass
| Arrows-Ford
|  
| Poškodba
|  
|  
|}

Opombe 
 Vodilni: Alan Jones (1-2), René Arnoux (3-20), Jean-Pierre Jabouille (21-54)
 Prva dirka: Nigel Mansell

Formula 1 sezona 1980
1980